

Toponymes 
  est une commune française, située dans le département de l'Ardèche en région Rhône-Alpes.
  est une commune de l'Ouest de la France, dans le département de la Loire-Atlantique (région Pays de la Loire).
  est une commune française, située dans le département de l'Orne en région Normandie.
  est une commune française, située dans le département du Loiret en région Centre-Val de Loire.

Hydronyme 
 Les Mauves sont un ensemble de trois petites rivières françaises qui coulent dans le département du Loiret (45). La Mauve principale ou Mauve de la Détourbe est un affluent direct de la Loire en rive droite.